„Szkiełko i oko” – polski program telewizyjny, magazyn popularnonaukowy
 „Szkiełko i oko” – polski miesięcznik matematyczno-przyrodniczy dla dzieci